Иван Рубан:
 Рубан, Иван Назарович (1918—?) — гвардии старший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, награждён Орденом Александра Невского за № 1.
 Рубан, Иван Федотович (1913—2004) — советский дрессировщик и укротитель цирка.